Urribarri peut désigner :

Patronyme 
 Sergio Urribarri (né en 1958) : homme politique argentin.

Toponymes

Urribarri : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Colón dans l'État de Zulia.
 Urribarri : chef-lieu de la paroisse civile homonymie, dans la municipalité de Colón dans l'État de Zulia.

Voir aussi